Брокхофф — фамилия. Известные носители:

 Брокхофф, Иоганн (1871—1942) — немецкий художник, график.
 Брокхофф, Райан (род. 1990) — австралийский баскетболист.